Miejscowości w Polsce
 Kosmów-Kolonia – część wsi Kosmów w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Kosmów-Kolonia – wieś w woj. wielkopolskim w pow. kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia